

Вежховіни — село в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Вежховіни — село в гміні Сенниця-Ружана Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Вежховіни — село в гміні Улян-Майорат Радинського повіту Люблінського воєводства
 Вежховіни — село в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Вежховіни — село в гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства